Fördern kann bedeuten:

 transportieren: siehe Fördertechnik
 entwickeln: siehe Frühförderung
 unterstützen: siehe Förderschule
 bezahlen: siehe Finanzielle Fördermittel